21 мая был принят регламент суперлиги на сезон 2010/2011. Самым спорным пунктом в новом регламенте оказался пункт о том, что клубы, которые желают вступить в суперлигу, должны иметь арену не менее, чем на 3500 мест. Недовольство было вызвано тем, что среди уже существующих участников суперлиги ни у одного нет такой площадки, а также тот факт, что данный пункт регламента фактически «закрывает двери» в суперлигу перед клубом, который ни разу не проигрывал в высшей лиге в надежде на выход в суперлигу ввиду того, что арена в Черкассах рассчитана лишь на 1250 зрителей. Фан-клубы других клубов решили заступиться за чемпиона высшей лиги, и написали открытое письмо, в котором заявили, что руководству суперлиги стоит уважать спортивные принципы. Данный пункт не попал в итоговый вариант регламента, но на основании данного пункта, который тогда, когда принимались заявки на участие клубов в «Суперлиге», существовал в регламенте, «Черкасские Мавпы» не пустили в Суперлигу.

Участники 

30 июня состоялось заседание основателей суперлиги, на котором определился состав участников.

Чемпионат 
Каждая команда сыграет в сезоне по 48 матчей, таким образом, чемпионат будет проходить в 4 круга, по итогам которых 8 команд выйдут в серию плей-офф. Матчи за 5—8 места, а также за 9—13 места были отменены за ненадобностью.

Турнирная таблица

Результаты 

 Матч прошёл в Днепропетровске, и считался домашним для «Будивельника». Также матч был перенесён ввиду того, что «Будивельник» не играл в первом квалификационном раунде Евролиги (соперник был снят с соревнований).

Кубок суперлиги 
В кубке суперлиги примут участие все 13 участников суперлиги.

Первый этап 
В нём примут участие клубы, занявшие в прошлом сезоне 4—13 места. Они проведут парные встречи (одна в гостях, одна дома), по итогам которых 5 победителей выйдут во второй этап.

Второй этап 
В нём примут участие 5 победителей первого этапа и 3 лучшие команды прошлого сезона. Победители второго этапа выходят в «финал четырёх».

Участники

Ссылки 
 Сайт федерации баскетбола Украины 
 Сайт суперлиги

См. также 
 Скандал вокруг баскетбольного клуба «Черкасские Мавпы»

Примечания 

Баскетбол на Украине
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе
Спорт на Украине в 2011 году
Спорт на Украине в 2010 году